Веддер — фамилия. Известные носители:
 Веддер, Дэвид
 Веддер, Эдди
 Веддер, Илайхью